

Músicas 
 Fadinho Simples
 Gaivotas ao Amanhecer
 Guitarra sem Fronteiras
 Zanga das Comadres
 Improviso em Mi Menor
 Rotas Marítimas
 Fado Alegre
 Fado Tão Bom
 Encontrei um Fadista
 Fado Preto
 Calha Bem"

Os concertos contaram com a participação de Fernando Alvim na viola, Rão Kyao na flauta nas músicas  "Voando Sobre o Alentejo" e "Quase Fado", Eduardo Miranda no bandolim e viola, além de Tuniko Goulart na viola.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

<p style="margin-top: 0px;"> Discografia de António Chainho Guitarra Portuguesa | The London Philharmonic Orchestra | A Guitarra e Outras Mulheres | Lisboa-Rio | Ao Vivo no CCB

António Chainho